Moški svetovni rekord v teku na 1500 m. Prvi uradno priznani rekord je leta 1912 postavil Abel Kiviat s časom 3:55,8, aktualni rekord pa je 14. julija 1998 postavil Hicham El Guerrouj s časom 3:26,00. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 38 rekordov.

Razvoj rekorda
+ - čas iz teka na večjo razdaljo.

Sklici in opombe

1500 m